Olaszország
Perca, település Olaszországban, Dél-Tirolban, Bolzano autonóm megyében

Más
Perca, a sügérfélék családjába tartozó rendszertani nem